Секст Помпей (також відомий як Секст Помпей Фостул; , ? —118 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, претор 119 року до н. е. та пропретор 118 року до н. е.
 Секст Помпей (також відомий як Секст Помпей Вірдокт, ; ? — після 89 до н. е.) — правник, філософ-стоїк, вчений та військовик часів Римської республіки. Молодший брат Гнея Помпея Страбона, двоюрідний брат Секста Помпея Великого Пія.
 Секст Помпей (також відомий як Секст Помпей Великий Пій, , близько 67 до н. е. — 35 до н. е.) — римський воєначальник і державний діяч часів громадянської війни в Римській республіці.
 Секст Помпей (, дати народження й смерті невідомі, жив у I столітті до н. е.) — державний діяч пізньої Римської республіки, консул 35 року до н. е.
 Секст Помпей (, ? — після 30) — державний діяч Римської імперії, меценат, консул 14 року.
 Секст Помпей (; дати народження й смерті невідомі, жив у II столітті) — римський мовознавець.